Lourenciano – abitanti di São Lourenço do Piauí
Lourenciano – abitanti di São Lourenço do Sul